Комитет по правам человека ООН — организация, занимающаяся надзором за исполнением Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года в странах-участницах пакта. Учреждён согласно части 4 Пакта. Состоит из 18 экспертов, избираемых на срок в 4 года. В отношении стран, ратифицировавших Факультативный протокол к Международному пакту (в том числе России и Казахстана), Комитет наделен правом принимать и рассматривать индивидуальные жалобы на нарушение властями прав, предусмотренных Международным пактом и выносить по ним рекомендации властям. Формально эти рекомендации необязательны для исполнения согласно Пакту и Факультативному протоколу к нему. Вместе с тем, в ряде случаев власти страны, допустившей нарушение, на основании рекомендаций Комитета, принимают решение о восстановлении прав заявителя — как правило, это означает, что заявитель может в национальном суде на основании факта нарушения его прав, установленного Комитетом, просить денежную компенсацию. Существует должность Специального докладчика, который ведет переговоры с национальными властями, уговаривая их исполнить рекомендации Комитета.

Функции и доклады стран 

Комитет оценивает доклады об исполнении Пакта, представляемые странами-участницами, составляет комментарии к Пакту («замечания общего порядка») и высказывает по жалобам государств и частных лиц о нарушении Пакта (кроме статьи 1) странами, ратифицировавшими Первый факультативный протокол к Пакту, соображения. Члены комитета имеют право высказывать особые мнения, прилагаемые к соображениям.

Комитет является органом независимых экспертов, причем все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету доклады о том, как осуществляются права. Государство должно предоставить первоначальный доклад спустя год после присоединения к Пакту, а затем - по запросу Комитета (обычно каждые четыре года). Комитет изучает каждый доклад и излагает свои соображения и рекомендации государству-участнику в виде "заключительных замечаний"..

Рассмотрение индивидуальных жалоб 
В отношении стран, ратифицировавших Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правам Комитет наделен правом принимать к рассмотрению индивидуальные жалобы на нарушение прав человека. Власти государства, признавшего право Комитета принимать к рассмотрению индивидуальные жалобы, обязаны участвовать в процедуре рассмотрения такой жалобы: представить Комитету письменные объяснения и соображения по вопросам, поднятым в сообщении (пункт 2 статьи 4 Протокола), а также коммуницировать с Комитетом. По итогам рассмотрения индивидуальной жалобы Комитет выносит рекомендации для властей. Эти рекомендации могут содержать требования по пересмотру дела заявителя, выплата ему какой-либо компенсации (без указания в решении Комитета конкретной суммы).

Например, 31 октября 2012 года Комитет по правам человека ООН удовлетворил жалобу Федотовой в отношении России, признав положения закона Рязанской области о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних противоречащими двум статьям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет осудил размытость формулировок закона, из которого непонятно, относится ли термин «гомосексуализм» к сексуальной ориентации или к сексуальным действиям, и постановил, что Россия не смогла продемонстрировать необходимость ограничения права Федотовой на выражение ею своей сексуальной идентичности и стремления добиться её понимания, в том числе с вовлечением несовершеннолетних в обсуждение вопросов, связанных с гомосексуальностью. Комитет сделал заключение о дискриминационном характере рязанского закона и о нарушении Российской Федерацией пунктов 2 статьи 19 (право на свободу выражения мнений) в совокупности со статьей 26 (запрет дискриминации) Пакта и обязал Россию принять необходимые меры для недопущения аналогичных нарушений в будущем.

В своих Замечаниях Комитет указал на меры, которые государство может предпринять для исполнения рекомендаций Комитета по индивидуальной жалобе:
…Пактом предусматривается, как правило, обязательство выплаты соответствующей компенсации. Комитет отмечает, что в соответствующих случаях возмещение может представлять собой реституцию, реабилитацию и такие меры сатисфакции, как публичное извинение, публичные церемонии, гарантии неповторения и внесение изменений в соответствующие законы и практику, а также привлечение к судебной ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека…

Обеспечительные меры на период рассмотрения жалобы Комитетом 
Комитет может по ходатайству заявителя рекомендовать властям государства до окончания рассмотрения индивидуальной жалобы принять обеспечительные меры: например, отложить исполнение смертного приговора. Имеют место случаи, когда власти игнорировали данные меры. Например, власти Белоруссии приводили в исполнение даже смертные приговоры, жалобы по которым ещё рассматривались в Комитете — вопреки рекомендациям Комитета о необходимости приостановить исполнение приговоров. Например, в 2014 году в Белоруссии были казнены П. Селюн и А. Горюнов, несмотря на то, что они подали жалобы в Комитет и тот просил белорусские власти отложить исполнение их приговоров. В 2022 году власти Вильнюса снесли мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище несмотря на то, что ранее Комитет рекомендовал отложить снос до рассмотрения жалобы группы граждан Литвы.

Неисполнение властями обеспечительных мер не означает прекращение рассмотрения индивидуальной жалобы Комитетом. В октябре 2015 года Комитет постановил, что казнь В. Юзепчука (расстрелянного в 2010 году) была нарушением его права на жизнь, его признание вины в преступлении было получено под пытками, а сам судебный процесс, завершившийся вынесением ему смертного приговора, не соответствовал критериям независимости и беспристрастности. Белоруссия денонсировала Факультативный протокол осенью 2022 года.

Исполнение рекомендаций Комитета по итогам рассмотрения индивидуальных жалоб 
По итогам рассмотрения индивидуальной жалобы Комитет вправе вынести рекомендации властям государства. Однако ни Международный пакт о гражданских и политических правах, ни факультативный протокол к нему не устанавливают, что рекомендации Комитета обязательны для национальных властей. В 1993 году Комитет по правам человека предложил Международной конференции по правам человека дополнить Факультативный протокол следующей нормой: «Страны-участницы обязуются исполнять решения Комитета». Но данное предложение реализовано не было. Этим рекомендации Комитета отличаются от постановлений ЕСПЧ, которые согласно статье 46 Европейской конвенции обязательны для исполнения. Представительство Комитета в Белоруссии опубликовало уведомление на своем сайте:
Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах не налагает на государства правовой обязанности выполнять рекомендации Комитета по правам человека…

Министерство иностранных дел Республики Беларусь также указывало, что Белоруссия не обязана исполнять рекомендации Комитета. По состоянию на 2022 год власти Белоруссии исполнили только одно решение Комитета (при этом официально не было указано, что решение исполнено). В апреле 2017 года было объявлено, что с 2011 года комитетами ООН были вынесены 25 решений в пользу заявителей из Казахстана, но ни одно из них не было исполнено властями Казахстана из-за отсутствия необходимого национального законодательства.

В некоторых странах заявитель может на основании рекомендации Комитета подать иск в национальный суд о присуждении компенсации. Например, в октябре 2013 года Рязанский областной суд по жалобе Федотовой (в пользу Федотовой ранее Комитет вынес рекомендации с указанием о нарушении прав Федотовой при привлечении ее к административной ответственности) отменил решения, ранее принятые по делу Федотовой. Вскоре Федотова добилась также и в Верховном Суде подтверждения этого решения. С 1991 года по 2018 год Комитет вынес 18 решений, в которых признал, что власти Киргизии нарушили в отношении заявителей нормы Пакта. Из этих решений по состоянию на 2018 год власти Киргизии частично исполнили только два решения: по каждому выплатили 2,9 тысяч долларов США. Причем оба решения были исполнены так: заявители после решений Комитета подали иски в суды Киргизии, которые назначили им в итоге компенсации.

Комитет не имеет органов принудительного исполнения своих рекомендаций. С 1997 года существует должность Специального докладчика по последующей деятельности в связи с соображениями. Специальный докладчик назначается из членов Комитета. Специальный докладчик вносит странам письменные представления, проводит личные встречи с дипломатическими представителями, призывая государства исполнить рекомендации Комитета. В ряде случаев Специальный докладчик смог добиться исполнения рекомендаций Комитета.

Комитет по правам человека ООН и Россия 
По состоянию на 1 января 2023 года согласно обзору, подготовленному Верховным судом Российской Федерации, Комитет по правам человека ООН рассмотрел 102 сообщения, поданных в отношении России, из которых:
 Рассмотрены по существу — 62 сообщения (как с констатацией нарушения, так и без констатации нарушения Пакта);
 Признаны неприемлемыми — 36 сообщений
 Прекращено производство — 4 сообщения.

См. также 
 Совет по правам человека ООН
 Совет безопасности ООН
 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
 Межамериканский суд по правам человека
 Доклады о положении с правами человека в странах мира США
 Европейский суд по правам человека

Примечания

Литература 
 Хански Р., Шейнин М. (сост.) Прецедентные дела Комитета по правам человека, Институт прав человека, Университет Або Академи (Турку), 2004. ISBN 952-12-1295-0
 De Zayas A., Möller J. Th. The United Nations Human Rights Committee Case Law 1977—2008: A Handbook. N.P.Engel Publishers, Kehl am Rhein, 2009, ISBN 978-3-88357-144-7.

Ссылки 
 Комитет по правам человека ООН
 Международный пакт о гражданских и политических правах
 Первый факультативный протокол
 Второй факультативный протокол
 Соображения КПЧ ООН по индивидуальным жалобам
 База данных соображений КПЧ ООН по индивидуальным жалобам
 Подборка соображений КПЧ ООН по индивидуальным жалобам
 Замечания общего порядка, принятые Комитетом по правам человека